Herterich ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Herterich (1905–1994), deutscher Maler
 Franz Herterich (1877–1966), deutsch-österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Günter Herterich (1939–2014), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Joachim Herterich (1772–1852), deutscher Maler, Radierer und Lithograf

 Kuno Herterich (1880–1928), deutscher Maler, Entwerfer und Fachlehrer
 Kurt Herterich (1928–2015), deutscher Heimatforscher
 Ludwig von Herterich (1856–1932), deutscher Maler und Kunstpädagoge
 Oskar Herterich (1906–1978), deutscher Ingenieur